Gozzano est une commune italienne du Piémont

Patronyme 
 Guido Gozzano (1883-1916) est un poète italien